Matzenweiler ist der Name von Orten:

 Matzenweiler (Neukirch), Ortsteil der Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Matzenweiler (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg